Crescenzia, variante di Crescenzo
Crescenzia martire

Pagine correlate 

Crescenza
Santi Vito, Modesto e Crescenzia